Cybertrash – utwór z ostatniej płyty zespołu The Kovenant
 Cybertrash – internetowe forum dyskusyjne i portal o bezpieczeństwie
 Cybertrash (cybernetyczny śmietnik) – slangowe określenie internetu